Tractat d'El Pardo (1761), és un tractat entre les monarquies espanyola i portuguesa del 1761.
 Tractat d'El Pardo (1778), és un tractat entre les monarquies espanyola i portuguesa del 1778.

Pàgines de desambiguació